Бакингем ():

 Бакингем — город в Великобритании, графство Бакингемшир.
 Бакингем, Маркус — социолог, учёный, автор множества бестселлеров, консультант и бизнес-тренер.
 Бакингем — статистически обособленная местность, расположенная в округе Ли (штат Флорида, США).
 Бакингем, Линдси (род. 1949) — американский музыкант.
 Бакингем, Селеста — словацкая певица, автор текстов и полиглот Швейцарско-американского происхождения.

См. также 
 Бакингхем — округ в штате Виргиния, США.
 Букингем
 Бекингем
 Букингемский дворец